Tanui ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Tanui (* 1992), kenianische Langstreckenläuferin
 James Tanui (1974–2003), kenianischer Langstreckenläufer
 Mark Tanui (* 1977), kenianischer Marathonläufer
 Moses Tanui (* 1965), kenianischer Langstreckenläufer
 Paul Kipngetich Tanui (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer
 Philip Tanui (* 1975), kenianischer Marathonläufer
 William Tanui (* 1964), kenianischer Leichtathlet und Olympiasieger
 William Biwott Tanui (* 1990), kenianischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Kiptanui